Варвара Александровна Флинк () — российская теннисистка, победительница одиночного турнира Orange Bowl (2013).

Биография 
Ученица тренера из Балашихи М. Абузарова. В 14 лет стала тренироваться у бельгийца Барта Бекса. Первоначально на турнирах ITF вылетала на начальных стадиях. 2009 год закончила 15-й среди 14-летних в России, 2010-й — 18 среди 16 лет, 2012 год — 17 место по своему возрасту, в 2013 году приблизилась к лидерам (3—5 позиции).

Дебютировала в WTA-туре на Baku Cup 2012, где проиграла в первом раунде тайке Тамарин Танасугарн 6:3, 3:6, 2:6. В парном разряде вместе с Патрицией Майр-Ахляйтнер вышла в четвертьфинал, где уступила Еве Бирнеровой и Альберте Брианти 4:6, 2:6.

В младшей гонке ITF достигла самого высокого рейтинга, заняв 6-е место в мире, после своей победы в Бразилии в марте 2013 года. Позднее в том же году дошла до финала на Кубке Осаки и выиграла Orange Bowl. Она закончила год с номером 3 в мире среди юниоров.

На открытом чемпионате Мексики по теннису в Акапулько в 2019 году пробилась через квалификацию в основную сетку и из-за отказа Аманды Анисимовой прошла во второй раунд, где проиграла Йоханне Конте.

Рейтинг на конец года

Примечания

Ссылки 
 Профиль на WTA

Теннисисты России